

Білорусь 
 Котельники — село в Копильському районі Мінської області.

Росія 
 Котельники — місто обласного підпорядкування (до 2004 року — селище міського типу) у Московській області.
 Котельники — село у Карагайському районі Пермського краю.
 Котельники — станція Тагансько-Краснопресненської лінії Московського метрополітену.